Аннанов — фамилия; имеет женскую форму Аннанова.
 Аннанов, Баба Аннаниязович (1934—1991) — советский актёр, кинорежиссёр, сценарист, писатель, народный артист СССР.
 Аннанов, Керим Бабаевич (1958—2017) — туркменский актер, режиссёр, сценарист.